Giorgio da Como è il nome con cui sono conosciuti due architetti, vissuti rispettivamente nel XIII e XIV secolo_

Giorgio da Como, architetto dei magistri cumacini  e scultore, attivo nelle Marche nella prima metà del XIII secolo
Giorgio da Como, architetto attivo in Emilia nella seconda metà del XIV secolo.